I Love Trouble, film américain réalisé par S. Sylvan Simon (1948) ;
 I Love Trouble, titre original du film américain Les Complices réalisé par Charles Shyer (1994) ;